Paradise Cove kan syfta på:

 Paradise Cove – en vik i Antarktis, se Sentry Cove
 Paradise Cove (film) – en film från 1999